HMS Severn je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Severn (1693) 
 HMS Severn (1739) 
 HMS Severn (1747) 
 HMS Severn (1813, I.) 
 HMS Severn (1813, II.) 
 HMS Severn (6.) 
 HMS Severn (1885) 
 HMS Severn (1914) 
 HMS Severn (9.) 
 HMS Severn (P282) 

Severn